Klöffler ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Klöffler (1837–1916), Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtages
 Johann Friedrich Klöffler (1725–1790), deutscher Komponist